Сэнтли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1889–1971) — американский актёр и писатель.
  (1837–1923) — певица и актриса германского происхождения.
 Сэнтли, Чарльз — британский оперный певец (баритон).